Strazjitsa kan syfta på:

Bulgarien 

 Strazjitsa (ort), Veliko Tarnovo, Obsjtina Strazjitsa, 
 Strazjitsa (distrikt), Dobritj, Obsjtina Baltjik,